Пачакамак ()

 Пача Камак — божество государства Ичма, позднее заимствованное инками
 Пачакамак (город) — столица доинкского государства Ичма